El Mujeriego será una telenovela chilena de acción, comedia y romance, creada por Tomás Zafra y dirigida por Herval Abreu para Canal 13, donde será transmitida desde el 4 de agosto de 2024, hasta el 11 de febrero de 2025.

Protagonizada por Tomás Zafra, Amaro Cárdenas, Cristóbal González, Felipe Navarrete, Martín Lorca, Matías Fuentealba, Maximiliano Galarce, Pan de Dios, Renato Jorquiera y Simón Campos, junto con Angélica Panes, Ana Santibáñez, Bárbara Blanco, Carolina Núñez, Cecilia Millán, Claudia Campos, María Gabriela Alviarez, Iber Piña, Jessica Lorca y Tamara Reyes. Con Pablo González, Natalia Báez, Rosa Pavez, Javiera Cartagena y Maximiliano Rubio en roles antagónicos. Acompañados por Alejandra Mercado, Gabriel Escobar, Martina Acevedo, Martina Ramírez, Nicolás Ibarra, Sofía Inostroza, Carlos Aguilera, Hugo Crisóstomo, Sebastián Esturillo, entre otros.

La trama toma lugar inicialmente en una casa grande en la comuna de San Miguel, donde vive Luis Castell, un empresario muy trabajador y genio que quiere planear aventuras para conocer a las mujeres, hacer el amor y no quedarse solo el resto de su vida.

Producción 
La serie iniciará con una adaptación de la novela del mismo nombre, escrita por Tomás Zafra. Será la tercera serie de la estación, comenzando a emitirse el segundo semestre de 2024. Será protagonizada por Tomás Zafra, Amaro Cárdenas, Cristóbal González, Felipe Navarrete, Martín Lorca, Matías Fuentealba, Maximiliano Galarce, Pan de Dios, Renato Jorquiera, Simón Campos, Angélica Panes, Ana Santibáñez, Bárbara Blanco, Carolina Núñez, Cecilia Millán, Claudia Campos, María Gabriela Alviarez, Iber Piña, Jessica Lorca y Tamara Reyes, además de las actuaciones de Pablo González, Natalia Báez, Rosa Pavez, Javiera Cartagena, Maximiliano Rubio, Alejandra Mercado, Martina Acevedo, Martina Ramírez, Sofía Inostroza, Carlos Aguilera, Hugo Crisóstomo, Sebastián Esturillo y las participaciones de Malucha Pinto, Tamara Acosta, Loreto Aravena, Susana Hidalgo, Lorena Bosch, Paz Bascuñán, Karla Melo, entre otros.

Emisión y lanzamiento 
La telenovela será estrenada el domingo 4 de agosto del 2024. Días antes del estreno, se publicarán avances de la serie, mostrando a Luis (Tomás Zafra) contando su historia a una cámara.

Argumento

Primera temporada 
Esta es la historia de Luis (Tomás Zafra), un esforzado empresario que ha logrado ganar mucho dinero y ser un genio en su trabajo. El planea invitar a una mujer a salir para poder conocerla bien, hacerse amigo de ella, enamorarse y dejar de ser soltero. Su grupo de amigos, Pedro (Amaro Cárdenas), Juan (Cristóbal González), Diego (Felipe Navarrete), Vicente (Martín Lorca), Fernando (Matías Fuentealba), Benjamín (Maximiliano Galarce), José (Pan de Dios), Ricardo (Renato Jorquiera) y Pablo (Simón Campos) trata de ayudarlo a concertar citas y a elegir a la mujer indicada. Y en algún momento conoce a Elizabeth (Angélica Panes), una ingeniera comercial muy trabajadora y esforzada al igual que él, la cuál se enamora y tiene una relación que dura tres meses.

Segunda temporada 
Cinco meses después, Luis (Tomás Zafra) y Elizabeth (Angélica Panes) habían terminado su relación porque Elizabeth engañó a Luis con otro hombre. Por lo que Luis decide contarle sobre eso a su grupo de amigos para que le ayude a seguir concertando citas y elegir a la mujer indicada. Y en algún momento conoce a Josefa (Ana Santibáñez), una empresaria formal y tímida, la cuál se enamora y tiene una relación que dura seis meses.

Tercera temporada 
Ocho meses después, Luis (Tomás Zafra) y Josefa (Ana Santibáñez) habían terminado su relación porque a Luis no le gustaba mucho que Josefa fuera muy tímida. Por lo que Luis decide contarle sobre eso a su grupo de amigos para que le aconseje seguir concertando citas y elegir a la mujer indicada. Y en algún momento conoce a Susana (Bárbara Blanco), una ingeniera industrial sensual y un poco celosa oriunda de Cuba, la cuál se enamora y tiene una relación que dura nueve meses.

Cuarta temporada 
Once meses después, Luis (Tomás Zafra) y Susana (Bárbara Blanco) habían terminado su relación porque ellos tuvieron una pelea debido a que Luis no le gustaba que Susana fuera celosa. Por lo que Luis decide contarle sobre eso a su grupo de amigos para que le recomiende seguir concertando citas y elegir a la mujer indicada. Y en algún momento conoce a Andrea (Carolina Núñez), una pediatra de la Clínica Santa María, la cuál se enamora y tiene una relación que dura doce meses.

Quinta temporada 
Catorce meses después, Luis (Tomás Zafra) y Andrea (Carolina Núñez) habían terminado su relación porque Andrea perdió el interés en Luis desde hace casi trece meses. Por lo que Luis decide contarle sobre eso a su grupo de amigos para que le siga ayudando a concertar citas y elegir a la mujer indicada. Y en algún momento conoce a Montserrat (Cecilia Millán), una dulce y amorosa astrónoma, la cuál se enamora y tiene una relación que dura quince meses.

Sexta temporada 
Diecisiete meses después, Luis (Tomás Zafra) y Montserrat (Cecilia Millán) habían terminado su relación porque Luis ya no estaba en contacto con Montserrat. Por lo que Luis decide contarle sobre eso a su grupo de amigos para que le siga aconsejando concertar citas y elegir a la mujer indicada. Y en algún momento conoce a María José (Claudia Campos), una controladora y mandona entrenadora del gimnasio Pacific Fitness, la cuál se enamora y tiene una relación que dura dieciocho meses.

Séptima temporada 
Veinte meses después, Luis (Tomás Zafra) y María José (Claudia Campos) habían terminado su relación porque ellos tuvieron una pelea debido a que Luis estaba harto de que María José lo mandara y lo controlara casi todo el tiempo. Por lo que Luis decide contarle sobre eso a su grupo de amigos para que le siga recomendando concertar citas y elegir a la mujer indicada. Y en algún momento conoce a Consuelo (María Gabriela Alviarez), una abogada inteligente, sociable y muy trabajadora oriunda de República Dominicana, la cuál se enamora y tiene una relación que dura veintiún meses.

Octava temporada 
Veintitrés meses después, Luis (Tomás Zafra) y Consuelo (María Gabriela Alviarez) habían terminado su relación porque a ellos se les acabó el amor. Por lo que Luis le cuenta a su grupo de amigos sobre eso para que pueda seguir ayudándole a concertar citas y a elegir a la mujer indicada. Y en algún momento conoce a Javiera (Iber Piña), una alegre, dulce y hermosa psicóloga oriunda de Puerto Rico, la cuál se enamora y tiene una relación que dura veinticuatro meses.

Novena temporada 
Veintiséis meses después, Luis (Tomás Zafra) y Javiera (Iber Piña) habían terminado su relación porque Luis ya no sentía nada por Javiera. Por lo que Luis le cuenta a su grupo de amigos sobre eso para que pueda seguir aconsejándole concertar citas y elegir a la mujer indicada. Y en algún momento conoce a Francisca (Jessica Lorca), una enojona y sabia kinesióloga, la cuál se enamora y tiene una relación que dura veintisiete meses.

Décima temporada 
Veintinueve meses después, Luis (Tomás Zafra) y Francisca (Jessica Lorca) habían terminado su relación porque a Luis no le gustaba que Francisca se enojara por todo. Por lo que Luis le cuenta a su grupo de amigos sobre eso para que pueda seguir recomendándole concertar citas y elegir a la mujer indicada. Y en algún momento conoce a Florencia (Tamara Reyes), una hermosa artista, la cuál se enamora y tiene una relación que dura más de treinta meses.

Undécima temporada 
La historia se centra en el inesperado matrimonio de Luis (Tomás Zafra) y Florencia (Tamara Reyes) después de cinco años de relación.

Reparto

Reparto Principal 

 Tomás Zafra como Luis Castell
 Amaro Cárdenas como Pedro Sandoval
 Cristóbal González como Juan Muñoz
 Felipe Navarrete como Diego Jorquera
 Martín Lorca como Vicente González
 Matías Fuentealba como Fernando Ramírez
 Maximiliano Galarce como Benjamín García
 Pan de Dios como José Villegas
 Renato Jorquiera como Ricardo Henríquez
 Simón Campos como Pablo Riquelme
 Angélica Panes como Elizabeth Maturana
 Ana Santibáñez como Josefa Contador
 Bárbara Blanco como Susana Valenzuela
 Carolina Núñez como Andrea Cornejo
 Cecilia Millán como Montserrat Espinoza
 Claudia Campos como María José Hernández
 María Gabriela Alviarez como Consuelo Pérez
 Iber Piña como Javiera Manríquez
 Jessica Lorca como Francisca Contreras
 Tamara Reyes como Florencia Díaz

Secundario 

 Pablo González como Manuel Morales
 Natalia Báez como Josefina Silva
 Rosa Pavez como Graciela Peña
 Javiera Cartagena como Nicole Pizarro
 Maximiliano Rubio como Roberto Mora
 Alejandra Mercado como Patricia Osorio
 Gabriel Escobar como Franco Santibáñez
 Martina Acevedo como Ximena Mardones
 Martina Ramírez como Gabriela Rojas
 Nicolás Ibarra como Mariano Sanhueza
 Sofía Inostroza como Angelina Del Valle
 Carlos Aguilera como Camilo Ramírez
 Hugo Crisóstomo como Luciano Rodríguez
 Sebastián Esturillo como Simón Castro

Participaciones 

 Malucha Pinto como Jane Hermosilla
 Tamara Acosta como Valeria Arias
 Loreto Aravena como Ana María Cortés
 Susana Hidalgo como Daniela Navarro
 Lorena Bosch como Ángela Novoa
 Paz Bascuñán como Loreto Manzanera
 Karla Melo como Scarlett Barrientos
 Mónica Huenten como Micaela Sánchez
 Paula Aguilera como Renata Ulloa
 Pablo Macaya como Baltazar Morales
 Paulo Brunetti como Francisco Martínez
 Cristián Arriagada como Víctor Torres
 Nicolás Poblete como Rodrigo Cáceres
 Josefina Montané como Kimberly Cruz
 Elvira Cristi como Catalina Paillamilla
 Cristián Campos como Marcel Quevedo
 Alessandra Guerzoni como Kelly Aguirre
 Eyal Meyer como Ignacio Soto
 Lucy Cominetti como Isabel Aranda
 Eusebio Arenas como Matías Calderón
 Geraldine Neary como Isidora Guzmán
 Simoney Romero como Antonella Alcántara
 Teresa Münchmeyer como Amylee Olivia
 Oliver Borner como Cristóbal Galleguillos
 Francisco Pérez-Bannen como Sebastián Montalván
 Marcela Medel como Maite Ilabaca
 Marcial Tagle como Alejandro Jopia
 Ariel Levy como Bastián Pinto
 Daniel Alcaíno como Ian Vega

Audiencia

Primera temporada

Segunda temporada

Tercera temporada

Cuarta temporada

Quinta temporada

Sexta temporada

Séptima temporada

Octava temporada

Novena temporada

Décima temporada

Undécima temporada

Referencias

Enlaces externos 
 El Mujeriego en 13.cl

Telenovelas de Chile
Telenovelas de Canal 13 (Chile)
Telenovelas iniciadas en 2024
Televisión de Chile en 2024
Televisión de Chile en 2025
Telenovelas finalizadas en 2025
Series de televisión ambientadas en Santiago de Chile